Tonin'
 Piero Tonin
 Tonin (Polonia), località della Polonia